Чемпионат Португалии по футболу 2004—2005 — 71-й по счету чемпионат Португалии по футболу. В нём принимало участие 18 клубов, было сыграно 306 игр и забито 711 голов (в среднем 2,32 гола за игру). Чемпионом стал клуб «Бенфика», этот титул стал 31-м в истории клуба.

Чемпионат стартовал 28 августа 2004 года матчем между «Белененсишем» и «Маритиму» и завершился по 22 мая 2005 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Награды 
Футболист года: Рикарду Куарежма «Порту». 
Золотая бутса: Лиедсон «Спортинг».

Интересные факты 
 Этот чемпионат выиграла «Бенфика», но этот титул стал первым для неё за 11 лет
 В этом чемпионате установлен антирекорд по числу поражений для чемпиона — 7. Предыдущим антирекордом было 5 поражений для чемпиона.

Ссылки 
 Статистика на RSSSF

2004/2005
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 2004 году
Спорт в Португалии в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005